Karl 1. (også Charles, Carlos, Carlo og Carol) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Karl den Store (død 814)
 Karl 1. (1226–1285), konge af Sicilien 1266–1282 og Napoli 1266–1285
 Karl 1. Robert (1288–1342), konge af Ungarn og Kroatien 1308–1342
 Karl Knutsson (Bonde) (1408/1409–1470), konge af Norge som Karl 1. 1449–1450
 Kejser Karl 5. (1500–1558), konge af Spanien som Karl 1. 1516–1556
 Karl 1. (1560–1600), Pfalzgreve af Zweibrücken-Birkenfeld 1569–1600
 Karl 1. (1600–1649), konge af England, Skotland og Irland 1625–1649
 Karl 1. (1654–1730), landgreve af Hessen-Kassel 1670–1730
 Karl 1. (1786–1818), storhertug af Baden 1786–1818
 Karl 1. (1823–1891), konge af Württemberg 1864–1891
 Carol 1. (1839–1914), konge af Rumænien 1866-1914
 Karl 1. (1863–1908), konge af Portugal 1889–1908
 Karl 1. (1887–1922), kejser af Østrig 1916–1918

Se også 
 Karl (navn)
 Karl 2.
 Karl 3.